Fosco pode se referir a:
 Fosco Dubini, cineasta e documentarista suíço (ver :en:Fosco Dubini).
 Fosco Giachetti, ator italiano :it:Fosco Giachetti.
 Fosco Maraini, antropólogo, escritor e fotógrafo italiano (ver :it:Fosco Maraini).
 Fosco Sinibaldi, um dos pseudônimos de Romain Gary.
 Giovanni Pastrone, "Piero Fosco", diretor de cinema, roteirista, escritor e ator italiano.

Desambiguações de antropônimos